Grind se poate referi la:

Grind (geografie), o mică ridicătură de teren de formă alungită, care rezultă din depunerile aluvionare ale unei ape curgătoare sau ale mării.
Grind, Hunedoara, o localitate în județul Hunedoara
Grindcore, cunoscut și ca grind - un gen muzical

Vezi și
 Aluviune

 Grindul Letea
 Grindul Jibrieni

 Grindu (dezambiguizare)
 Grindea (dezambiguizare)
 Grindeni
 Grindași

Geomorfologie